Duchess (engl. duchess ‚Herzogin‘) steht für:
 Duchess, britischer Adelstitel, siehe Duke (Adelstitel)
 Duchess (Alberta), Ort in Alberta, Kanada
 Beechcraft 76 Duchess, Flugzeugmodell des Herstellers Beechcraft
 HMS Duchess (H64), Schiff der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Duchess M, Fähre, Zypern
 The Duchess, britisches Filmdrama (2008), siehe Die Herzogin

Siehe auch:
 Duchesse, eine Handelsbezeichnung für Gewebe
 Duchess of Atholl (Schiff), kanadischer Ozeandampfer (1928–1942)
 Duchess of York (Schiff), kanadischer Ozeandampfer (1929–1943)
 Dutchess (Begriffsklärung)
 Athelduchess